Il singolare del torneo di tennis Oberstaufen Cup 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Milen Velev che ha battuto in finale Sláva Doseděl 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Olivier Delaître (secondo turno)
 Sláva Doseděl (finale)
 Roberto Azar (secondo turno)
 Marcos Górriz (semifinali)

 Sergio Cortés (secondo turno)
 Lars Jonsson (primo turno)
 Oliver Fernández (secondo turno)
 Juan Gisbert Schultze (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Oberstaufen Cup 1993